Мадуро:
 Мадуро, Журрьен (род. 2001) — нидерландский футболист.
 Мадуро, Куинтен (род. 2001) — нидерландский футболист.
 Мадуро, Николас (род. 1962) — президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 г.
 Мадуро, Рикардо (род. 1946) — президент Гондураса с 27 января 2002 г. по 27 января 2006 г.
 Мадуро, Хедвигес (род. 1985) — нидерландский футболист.